Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2017 de l’Open d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en recul de 1,9 % par rapport à l'édition 2016.

Faits marquants 
 Abigail Spears et Juan Sebastián Cabal s'adjugent le titre en écartant en finale Sania Mirza et Ivan Dodig (6-2, 6-4). Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2017
Tennis en janvier 2017